Chinka (film 1967)
 Chinka (film 1987)
 Chinka (film 2001)
 Chinka (film 2009)